Jako João Pinto jsou známi:
 João Domingos Pinto (* 1961) – portugalský fotbalista
 João Vieira Pinto (* 1971) – portugalský fotbalista
 João Manuel Pinto Tomé (* 1973) – portugalský fotbalista
 João Pinto Delgado (1580–1653) – portugalský básník